Лужково — название населённых пунктов:

Россия 
 Лужково — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Лужково — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Лужково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Лужково — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 Лужков (значения)
 Лужкова